Louisa County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Louisa County (Iowa)
 Louisa County (Virginia)